Isches é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento de Vosges. Estende-se por uma área de 13,6 km².

Demografia

Comunas das Vosges (departamento)